Municipio Padilla ist der Name folgender Municipios:

 Municipio Padilla (Bolivien), Landkreis im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Municipio Padilla (Tamaulipas), Verwaltungsbezirk im Bundesstaat Tamaulipas, Mexiko